32-я армия () — воинское подразделение японской Императорской армии, действовавшее во время Второй мировой войны.

Сформирована 13 марта 1944 года под командованием генерала Масао Ватанабэ, подчинялась 10-му фронту. Основной задачей было противодействие высадкам Союзников на Окинаве и остальных островах архипелага Рюкю.

В состав армии вкодило около 77 000 человек (39 000 в 31 батальоне пехоты и 38 000 в артиллерии, танковых и вспомогательных частях) плюс 10 000 человек персонала окинавской ВМБ и 42 000 местных призывников. Однако, большая часть солдат состояла из плохо обученных резервистов, недавно призванной молодёжи и ополчения. Эти войска были в основном уничтожены в ходе проходившей с апреля по июнь 1945 года битвы за Окинаву. Изначально, 32-я армия состояла из 9-й, 24-й и 62-й дивизий и отдельной 44-й смешанной бригады, однако, из-за изменения японским командованием планов обороны, 9-я дивизия была переправлена на Тайвань перед союзным вторжением на остров.

Литература 
 Frank, Richard B (1999). Downfall: The End of the Imperial Japanese Empire. New York: Random House. ISBN 0-679-41424-X.
 Jowett, Bernard (1999). The Japanese Army 1931-45 (Volume 2, 1942-45). Osprey Publishing. ISBN 1-84176-354-3.
 Madej, Victor (1981). Japanese Armed Forces Order of Battle, 1937—1945. Game Publishing Company. ASIN: B000L4CYWW.
 Marston, Daniel (2005). The Pacific War Companion: From Pearl Harbor to Hiroshima. Osprey Publishing. ISBN 1-84176-882-0.
 Denfeld, D. Colt (1997). Hold the Marianas: The Japanese Defense of the Mariana Islands. White Mane Pub. ISBN 1-57249-014-4.
 Goldberg, Harold J. (2007). D-day in the Pacific: The Battle of Saipan. Indiana University Press. ISBN 0-253-34869-2.
 Jones, Don (1986). Oba, The Last Samurai. Presidio Press. ISBN 0-89141-245-X.

Ссылки 
 Wendel, Marcus. «Axis History Factbook». Japanese 32nd Army

Японские армии во Второй мировой войне